A magyar kézilabdakupát 1951-től rendezik meg, 1989-ig Magyar Népköztársaság-kupa néven. Az ötvenes években néhány alkalommal még nagypályára írták ki a sorozatot, egyébként mindig kispályára. Kezdetben még főként a szabadban játszották a mérkőzéseket megfelelő sportcsarnokok hiányában, de amint kiépült a megfelelő infrastruktúra, a csapatok már kizárólag teremben vívják mérkőzéseiket. A kupa megszervezését és lebonyolítását a Magyar Kézilabda Szövetség intézi.

A kupát kieséses rendszerben rendezik (a hetvenes, nyolcvanas években néhányszor körmérkőzéses döntők voltak), évente változtatva egy vagy két mérkőzés dönti el a továbbjutást, többnyire az alacsonyabb osztályú csapat pályaválasztásával. A döntetlen az idegenbeli csapatnak kedvez.

A négyes döntőt licitálással kiválasztott helyen rendezik meg.

Az eddigi döntők

Férfiak
1954-ben, 1955-ben és 1957-ben nagypályán rendezték a kupát. 1983-ban két sorozatot játszottak. 1967-ben és 1968-ban a döntőt csak a következő évben játszották le.

Nők
1954-ben és 1955-ben nagypályán rendezték a kupát. 1983-ban két sorozatot játszottak. 1967-ben, 1968-ban, 1985-ben és 1986-ban a döntőt csak a következő évben játszották le.

* körm: körmérkőzés; b: büntetőkkel; hu: hosszabbítás után; hueg: hosszabbítás után első gólig

Megjegyzés: Körmérkőzés esetén a csapatok neve után fel van tüntetve, hogy hány pontot értek el. Általában kétfordulós volt a körmérkőzés, de egyfordulós is volt. A dátum ilyenkor az utolsó meccs dátumát jelzi akkor is, ha az nem az első kettő meccse volt (vagy akár egyik sem játszott aznap).

Helyszín: A Sportcsarnoki pálya a Nemzeti Sportcsarnok melletti szabadtéri pálya volt. A Baross utca a Vörös Meteor, a Tüzér utca a Honvéd, az Üllői út a Ferencváros, a Tímár utca a Goldberger, a Fáy utca a Vasas, a Népfürdő utca az Elektromos, a Kőér utca a Spartacus, a Népliget az Építők és a Ferencváros (két külön csarnok), a Hauszmann utca a BHG, a Kőbányai út a Ferencváros pályája.

Győztesek

Férfiak
29: Veszprém KC (Veszprémi Építők, VÁÉV-Bramac, Bramac VSE, Fotex VSE, Fotex KCV, MKB Veszprém, MKB-MVM Veszprém, MVM Veszprém, Telekom Veszprém)
7: Bp. Honvéd, Pick Szeged (Szegedi Volán)
4: Elektromos SE, Rába ETO
3: Bp. Spartacus
2: Bp. Dózsa, Tatabányai Bányász
1: Bp. Vörös Meteor, Ferencvárosi TC, Vasas SC, Debreceni Dózsa, Dunaferr SE

Nagypályán
2: Csepel SC (Csepeli Vasas)
1: Bp. Vasas

Nők
15: Győri Audi ETO
13: Ferencvárosi TC
12: Vasas SC
5: Debreceni VSC (Debreceni MVSC), Dunaferr NK (Dunaferr SE)
3: Bp. Spartacus
2: Vörös Lobogó Magyar Posztó, TFSE, Bakony Vegyész
1: Bp. Vörös Meteor, Építők KC, Goldberger SE, Bp. Szikra
Forrás:

Nagypályán
1: Bp. Vörös Meteor, Bp. Kinizsi

Jegyzetek

Források 
A magyar sport évkönyve, Magyar Sportévkönyv
Népsport, Nemzeti Sport
Népsport évkönyv
Nemzeti Sport Online: kézilabda lexikon

Magyar kézilabda
Nemzeti kézilabdakupák